Kaprije so lahko:
 Kaprije, hrvaški otok
 Kaprije, naselje na otoku Kaprije